Костур може да се отнася до:
 косту̀р – вид риба;
 Ко̀стур (), Кастория) – град в Гърция;
 Костур (Кастория) – дем в Гърция;
 Костур (Кастория) – областна единица в Гърция;
 „Кастория“ – хотел в Солун.
 Костур – село в Албания, окръг Кукъс;
 Костур – село в България, община Свиленград;
 Костур – село в Северна Македония, община Крива паланка;
 Костур – село в Сърбия, община Пирот;
 Костур – нос в Антарктика на остров Брабант.